Сент-Луис Кардиналс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 100 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сан-Диего Падрес и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги Сент-Луис Кардиналс уступили 2-4 Хьюстон Астрос.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 15
 Поражений: 7
 Процент побед: 68.18
 Очков набрано: 105
 Очков пропущено: 82

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 18
 Поражений: 11
 Процент побед: 62.07
 Очков набрано: 157
 Очков пропущено: 126

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 146
 Очков пропущено: 112

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 17
 Поражений: 9
 Процент побед: 65.38
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 86

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 19
 Поражений: 11
 Процент побед: 63.33
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 114

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 103

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 16
 Очков пропущено: 11

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Сент-Луис Кардиналс — Сан-Диего Падрес 3-0

 Финальные серии Национальной лиги: Хьюстон Астрос — Сент-Луис Кардиналс 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сент-Луис Кардиналс
МЛБ в сезоне 2005